Georges Pébereau (1931-2012), collectionneur d'art et homme d'affaires français ;
 Michel Pébereau (1942), dirigeant de sociétés et haut fonctionnaire français.